Тюньи́-э-Пон () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Рибмон. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02752.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 281 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 178 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 119 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 66,9 %, в 1999 году было 59,1 %). Из 119 активных жителей работали 106 человек (63 мужчины и 43 женщины), безработных было 13 (8 мужчин и 5 женщин). Среди 59 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Тюньи-э-Пон

Коммуны департамента Эна